Сборная Бахрейна по футболу () — национальная футбольная сборная Королевства Бахрейн, управляется Футбольной ассоциацией Бахрейна. Сборная была создана в 1951 году и принята в ФИФА в 1966 году.

Она никогда не попадала на Чемпионат мира по футболу, но дважды подряд — в 2005 и 2009 — была максимально близка к успешному прохождению квалификации, когда выходила в Межконтинентальные стыковые матчи. В обоих случаях команда по сумме двух матчей была с минимальным разрывом в счёте побеждена соответственно сборными Тринидада и Тобаго (четвертой командой зоны КОНКАКАФ) и Новой Зеландии (первой командой зоны Океания).

В Кубке Азии в общей сложности на счету команды 6 участий в турнире, а начиная с 2004 года она не пропустила ни одного его розыгрыша. Лучшего результата на континентальном первенстве Бахрейн добился в 2004 году, когда занял на Кубке Азии 4 место, выиграв у Узбекистана в четвертьфинале, но проиграв Японии 3:4 в полуфинале. Также команде удалось выйти в плей-офф турнира в 2019 году, но уже в 1/8 финала Бахрейн проиграл Южной Кореей со счётом 1:2.

Несмотря на относительно успешные результаты сборной в последние два десятилетия, в рейтинге ФИФА она стабильно находится во второй сотне сборных.

Чемпионат мира 
 1930 до 1974 — не участвовала
 1978 до 1986 — не прошла квалификацию
 1990 — снялся
 1994 до 2022 — не прошла квалификацию

Кубок Азии 
 1956 до 1968 — не участвовала
 1972 — не прошла квалификацию
 1976 — не прошла квалификацию
 1980 — не прошла квалификацию
 1984 — не участвовала
 1988 — групповой этап
 1992 — не прошла квалификацию
 1996 — не прошла квалификацию
 2000 — не прошла квалификацию
 2004 — четвёртое место
 2007 — групповой этап
 2011 — групповой этап
 2015 — групповой этап
 2019 — 1/8 финала

Достижения 
 Арабские Игры (2011)
 Игры Персидского Залива (2011)
 Чемпионат Западной Азии (2019)
 Обладатель Кубка наций Персидского залива (1): 2019

Примечания

Ссылки 
 Сборная Бахрейна на сайте ФИФА

Бахрейн